Hutwelker ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Hutwelker (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Karsten Hutwelker (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer